La Flandre Libérale (tijdschrift), een Belgisch liberaal tijdschrift dat verscheen vanaf 1847
 La Flandre Libérale (dagblad), een Belgisch liberaal dagblad dat verscheen vanaf 1874